Асинара — топоним:
 Асинара — залив;
  — национальный парк;
  — остров;
  — тюрьма.